Leustachius ist der Familienname folgender Personen:

 Leustachius von Ödenburg, ungarischer Adliger und Gespan der Komitate Ödenburg und Eisenburg/Vas
 Leustachius von Ylswa, ungarischer Adliger und Palatin Ungarns